30097 Traino – asteroide della fascia principale
 Gancio di traino – strumento meccanico statico